Carlos Ortiz puede referirse a:

 Carlos Omar Ortiz (n. 1945), militar argentino.
 Carlos Ortiz (n. 1936), boxeador puertorriqueño.
 Carlos Ortiz (n. 1974), futbolista colombiano.
 Carlos Ortiz (n. 1983), futbolista paraguayo.
 Carlos Ortiz (n. 1991), golfista mexicano.
 Carlos Ortiz (n. 1870), poeta argentino.
 Carlos Ortiz de Rozas (n. 1926), abogado argentino.
 Carlos Ortiz de Zevallos Paz Soldán (1908-1963), diplomático peruano.
 Luis Carlos Ortiz Izquierdo (n. 1967), compositor y director español.